Il toponimo La Peña può riferirsi a diverse località:

 La Peña, comune della Colombia nel dipartimento di Cundinamarca
 La Peña, comune della Panama
 La Peña, comune della Spagna nella provincia di Salamanca